Pusling har flere specialiseringer:
 Pusling
 Pusling (film)

Se også 
 Gnom
 Pygmæ
 Dværg